Nikola Tesla peut désigner :
Nikola Tesla, un inventeur et ingénieur serbe du  et de la première moitié du XXe, dans le domaine de l'électricité ;
Nikola Tesla, une localité de Serbie située dans la municipalité de Niška Banja et sur le territoire de la Ville de Niš, district de Nišava.